Silvanus, a római mitológiában Pán görög isten megfelelője
 Silvanus, a fogasnyakúlapbogár-félékhez tartozó bogárnem
 Claudius Silvanus, római trónbitorló